Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2009/10 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2009/10 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit je 16 eingesetzten Spielern kamen der Mátyásföldi Lawn Tenis Club und der Budapesti Egyetemi Atlétikai Club aus, während Aquaprofit NTSK, Szombathelyi MÁV Haladás VSE und Honvéd Auróra Sportegyesület je 25 Spieler einsetzten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit je 9,5 Punkten aus 11 Partien Támas Mészáros (Csuti Antal SK Zalaegerszeg) und Péter Ács (ASE Paks), einen halben Punkt weniger erreichte Imre Héra (Aquaprofit NTSK).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2009; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, MNE = Montenegro, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

ASE Paks

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Pénzügyőr Sport Egyesület

Mátyásföldi Lawn Tenis Club

Községi Sportegyesület Decs

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Honvéd Auróra Sportegyesület

Kazincbarcika Városi Sakk Club

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Anmerkungen 
 Alexandru Butunoi starb im April 2010.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2009
Schach 2010